Carlos Becerra puede referir a:
Carlos Becerra, ciclista venezolano.
Carlos Becerra, político argentino.